Shingo Kunieda era il due volte detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Alfie Hewett.

Stéphane Houdet ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Hewett con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Gustavo Fernández (semifinale)

 Gordon Reid (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017